Les sections administratives spécialisées (SAS) furent créées en Algérie française en 1955 pour promouvoir la présence française en servant d'assistance scolaire, sociale, médicale envers les populations rurales musulmanes afin de les gagner idéologiquement à la cause de la France, et fournir des renseignements militaire en vue de la pacification. Elles sont composées de militaires et de civils, dont des contractuels indigènes (Moghazni), et seront environ 700 avec des effectifs de plus de 20000 à la fin du conflit. Leur pendant en zones urbaines étaient les sections administratives urbaines (SAU).

Création 

Les SAS ont été créées par un arrêté du  du gouverneur général de l'Algérie, Jacques Soustelle. 

Elles ont été dissoutes en 1962 avec l'indépendance de l'Algérie.

Organisation

Mission 

Les missions générales des chefs de SAS ont fait l'objet d'un décret du président de la République contresigné par le premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'intérieur et son secrétaire d'état .

Elles avaient pour mission essentielle d'établir un contact avec la population rurale en vue de lui permettre d'accéder à la modernité par le biais de l'instruction, de l'assistance médicale, du développement rural. Le chef de la SAS, surnommé "képi bleu", représente le sous-préfet, notamment auprès des maires, et réciproquement. Il doit s'assurer que les demandes de la population locale sont prises en compte. Ce chef peut être militaire ou civil.

Elles avaient également une mission de renseignement militaire considérée comme une priorité dite « absolue » par le délégué général du Gouvernement en Algérie.

Pertes 
Les pertes des SAS de 1956 à 1962 sont :

 Officiers : 73
 Sous-officiers : 33
 Personnel civil : 42
 Moghaznis : 612

Bilan

Controverse

Torture 
Concernant la torture, selon Jacques Frémeaux, si l’ensemble des SAS , les officiers de SAS ne paraissent que  et .

Filmographie 
 Alain de Sédouy, Le Destin d'un Capitaine, ADS Productions & MCA, 2010

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 Yves Courrière, La Guerre d'Algérie, Fayard, 1969.
 Grégor Mathias, Les sections administratives spécialisées en Algérie: entre idéal et réalité (1955-1962), L'Harmattan 1998 - Extraits en ligne.
 Claude Hary, L'autre guerre d'Algérie - Révélations d'un officier SAS, Pic de la Mirandole, 2005, en vente chez l'auteur: 37 rue Vincent Scotto, 13320 Bouc-Bel-Air.
 Georges Oudinot, Un béret rouge en... képi bleu ! : Mission en Kabylie 1956-1961, Carnets d'un chef de SAS, Beni-Douala, collection Histoire & Mémoires combattantes, L'esprit du livre Éditions, 2007.
 Jean-Pierre Sénat, Par le cœur et par la raison: Algérie 1959-1962, L'Harmattan, 2007.
 Louis Guiffray, On m'appelait Boulhaya, Éditions France-Empire, Paris, 1959.

Articles connexes 
 Moghazni
 Torture pendant la guerre d'Algérie
 Le Destin d'un capitaine
 Le Bastion 18 : au-delà de la souffrance physique

Guerre d'Algérie
Unité dissoute de l'Armée de terre française
Harki